Stilbe ist:

in der griechischen Mythologie:
 Stilbe (Tochter des Peneios), eine Nymphe, Tochter des thessalischen Flussgottes Peneios und der Naiade Krëusa, nach einer Erzählung mit Apollon die Mutter der Kentauren und der Lapithen
 Stilbe (Tochter des Heosphoros), von Hermes Mutter des Autolykos, des Großvaters des Odysseus
 Stilbe (Mutter der Kallisto) durch Keteus (Scholion zu Euripides Orestes 1646)

Außerdem:
 Stilbe (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Stilbaceae